Александр Юрьевич Криворучко:
 Криворучко, Александр Юрьевич (род. 1971) — украинский футболист.
 Криворучко, Александр Юрьевич (род. 1984) — российский футболист, вратарь. Примечания